Beo è stato il gatto migliore del mondo. è nato il 20/05/2010 ed è morto 11/05/2022.
Sarà sempre nei nostri cuori sto bellone

Codici 
 BEO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Belmont, Newcastle (Nuovo Galles del Sud), Australia

Geografia
 Beo – località dell'isola Karakelong, in Indonesia
 Beo – città dell'antica Grecia ubicata in Doride